|-
| 34301 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34302 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34303 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34304 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34305 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34306 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34307 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34308 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34309 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34310 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34311 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34312 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34313 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34314 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34315 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34316 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34317 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34318 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34319 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34320 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34321 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34322 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34323 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34324 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34325 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34326 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34327 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34328 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34329 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34330 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34331 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34332 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34333 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34334 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34335 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34336 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34337 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34338 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34339 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34340 - ||  || 26 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 34341 - ||  || 26 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34342 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34343 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34344 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34345 - || 2000 RY || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34346 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34347 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34348 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34349 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34350 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34351 Decatur ||  || 3 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 34352 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34353 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34354 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34355 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34356 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34357 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34358 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34359 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34360 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34361 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34362 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34363 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34364 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34365 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34366 Rosavestal ||  || 4 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 34367 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34368 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34369 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34370 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34371 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34372 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34373 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34374 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34375 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34376 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34377 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34378 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34379 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34380 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34381 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34382 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34383 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34384 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34385 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34386 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34387 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34388 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34389 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34390 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34391 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34392 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34393 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34394 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34395 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34396 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34397 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34398 Terryschmidt ||  || 9 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 34399 Hachiojihigashi ||  || 7 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 34400 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-